Hereford er hovedbyen i Herefordshire. Hereford kan også henføre til:

Geografi 
Storbritannien
 Hereford (UK Parliament constituency) (1295–2010)
 Hereford and South Herefordshire (UK Parliament constituency) (nuværende)
 Little Hereford

USA
 Hereford, Arizona
 Hereford, Colorado
 Hereford, Maryland
 Hereford Zone, Maryland
 Hereford High School, Parkton
 Hereford, Pennsylvania
 Hereford, Texas
 Hereford, West Virginia

Personer 
 Viscount Hereford - the senior Viscount in the Peerage of England
 Frank Hereford (1825–1891) - Amerikansk politikker
 Frank Hereford (UVa) (1923–2004) - Amerikansk akademiker

Andet brug 
 Hereford kvæg
 Hereford (svin)
 Hereford (skib) - et 1510 ton jern sejlskib
 Hereford United F.C.
 Handley Page Hereford